Daucus mauritanicus är en flockblommig växtart som beskrevs av Philipp Salzmann och Dc. Daucus mauritanicus ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
mauritanicus